

Паркошовиці — село в гміні Мехув Меховського повіту Малопольського воєводства
 Паркошовиці — село в гміні Влодовіце Заверцянського повіту Сілезького воєводства